Niels Ryberg Finsen (1860-1904), médecin danois ;
 Ólafur Karl Finsen (1992- ), footballeur islandais ;
 Vilhjálmur Finsen (1823-1892), juriste, homme politique et professeur islandais ;
 William Stephen Finsen (1905-1979), astronome sud-africain.

Autre 
 (1794) Finsen, un astéroïde.